Флаг городского округа ЗАТО город Межго́рье Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Межгорья в синем и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает социально-экономические и иные особенности города.

До прихода строителей-основателей города Межгорья в этих диких, но прекрасных лесах хозяином был медведь. Поэтому центральной фигурой флага является золотой медведь, олицетворяющий собой связь времён.

Медведь символизирует предусмотрительность, богатырскую силу и вместе с тем добродушие и миролюбие.

В правой лапе медведь держит кайло, в левой — шахтёрский фонарь — инструменты, являющиеся исключительной принадлежностью шахтёров.

Выступающие по бокам символические золотые горы делают флаг гласным — Межгорье.

Лазоревый (синий) цвет — символ красоты, величия, вечности, а также развития, движения вперёд, надежды и мечты.

Золотой (жёлтый) цвет — символизирует достоинство и богатство.

Примечания 

Межгорье (Башкортостан)
Межгорье